Нагорная — топоним и фамилия.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Нагорная — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия
 Нагорная — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Нагорная — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Нагорная — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Нагорная — деревня в Теньгушевском районе Мордовии.
 Нагорная — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Нагорная — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Нагорная — деревня в Аликовском районе Чувашии.

Украина
 Нагорная — село в Жашковском районе Черкасской области.

Реки 
 Нагорная (приток Быстрой) — река в Ростовской области.
 Нагорная (приток Инструча) — река в Калининградской области.

станции метро 
 «Нагорная» — станция Московского метрополитена.

Фамилия 
 Нагорная, Ольга Васильевна (род. 1969) — советская певица (сопрано), народная артистка Украины.

См. также 
 
 
 
 
 
 Станция-Нагорная